Iłża peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
dans la powiat de Radom
 Iłża, une ville 
 gmina d'Iłża, une gmina